Petrel negro puede referirse a una de las siguientes aves:

 Procellaria aequinoctialis; o
 Procellaria westlandica.